Click Click:
 Click Click— британская электро-индустриальная группа, основанная в 1982 году.
 Click Click — песня группы The Beat с альбома «I Just Can’t Stop It», вышедшего в 1980 году.
 Двойное нажатие (double click) — быстрое двойное нажатие кнопки компьютерной мыши.